

Statistiques 
En statistiques, effectuer un ré-échantillonnage c'est utiliser une méthode permettant :
 d'estimer la précision d'un échantillon statistique (médiane, variance, quantile) en utilisant des sous-ensembles des données disponibles (jackknife) ou en effectuant un tirage aléatoire avec remise, à partir de ce même ensemble de données (bootstrap) ;
 de tester la signification statistique d'un résultat en échangeant les étiquettes des données (tests de permutation, aussi appelés tests exacts, tests de randomisation (hasardisation), voire de re-randomisation (rehasardisation)) ;
 de valider des modèles en utilisant des sous-ensembles aléatoires (bootstrap, validation croisée).

Parmi les techniques de rééchantillonnage les plus utilisées on trouve le bootstrap, la technique jackknife et les tests de permutation.

Audionumérique 
En audionumérique, effectuer un ré-échantillonnage, c'est manipuler un enregistrement sonore avant de le réenregistrer dans un format d'échantillonnage différent.

Il est possible de modifier la  des valeurs enregistrées (par exemple passer de la profondeur de 24 bits d'une station audionumérique vers celle de 16 bits du format CDDA) ou encore, la fréquence d'échantillonnage (par exemple passer de la fréquence de  du format CDDA vers celle de  du format cassette audio).

Notes

Voir aussi 

Exploration de données
Estimation (statistique)